Jugosławia na zimowych igrzyskach olimpijskich startowała od igrzysk w 1924 do 1992 roku. 

Reprezentanci tego kraju zdobyli cztery medale zimowych igrzysk olimpijskich - trzy srebrne i jeden brązowy. Srebrne medale w narciarstwie alpejskim wywalczyli Jure Franko i Mateja Svet, a w skokach narciarskich srebro wywalczyła drużyna Jugosławii w składzie: Primož Ulaga, Matjaž Zupan, Matjaž Debelak i Miran Tepeš. Debelak wywalczył ponadto brązowy medal w konkursie indywidualnym. Najliczniejsza reprezentacja Jugosławii wystąpiła w 1984 roku. Podczas tych zimowych igrzysk olimpijskich w zawodach uczestniczyło 72 sportowców z Jugosławii.

Z powodu rozpadu Jugosławii, w kolejnych zimowych igrzyskach olimpijskich reprezentanci tego kraju startowali w barwach innych, nowo powstałych państw.

Liczba zawodników na poszczególnych igrzyskach

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja według dyscyplin

Bibliografia 

!